Бомо́н-дю-Периго́р, Бомон-дю-Періґор () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 110 км на схід від Бордо, 50 км на південь від Періге.

Історія 

1 січня 2016 року Бомон-дю-Перигор, Лабукрі, Ножаль-е-Клотт i Сент-Сабін-Борн було об'єднано в новий муніципалітет Бомонтуаз-ан-Перигор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 493 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1005,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Бомон-дю-Перигор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бомон-дю-Перигор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь